

Tecnologia 
 REC — uma abreviação comum da palavra de origem anglófona recording, que é uma indicação de gravação, é utilizada em câmeras de filmagem.

Filmes 
 REC (filme) — filme espanhol de horror;
 REC 2 — filme espanhol de horror, continuação de REC (filme);
 REC 3 — filme espanhol de horror, continuação de REC 2;
 REC 4 — filme espanhol de horror, continuação de REC 3.

Televisão 
 REC — abreviatura de Rede Evangelizar de Comunicação.

Corporações 
 Aeroporto Internacional do Recife — cuja sigla é REC.

Localidades 
 Comuna de Recz — comuna polonesa.

Desambiguação